Ван Альбада:

 Ван Альбада, Гале Бруно — нидерландский астроном.
 Ван Альбада — лунный ударный кратер, ранее известный под названием «Озу A».
 (2019) ван Альбада — астероид главного астероидного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.